Андре́ев — русская фамилия, образованная от имени Андрей. Женская форма — . В Списке общерусских фамилий занимает 30-е место.

Известные носители

А 
 Андреев, Айсен Иннокентьевич (род. 1996) — российский шашист.
 
 
 Андреев, Альберт Владимирович (род. 1968) — советский и российский футболист.
 
 
 Андреев, Ардалион Михайлович (ок. 1805 — не ранее 1864) — действительный статский советник, вице-губернатор Саратовской и Казанской губерний.
 Андреев, Аркадий Григорьевич (1900—1957) — главный инженер Управления строительства «Сибхимстрой», начальник строительства города Железногорска (1953—1957).
 Андреев, Афанасий Иванович (1926—1993) — звеньевой колхоза «Объединение» Кожевниковского района Томской области, Герой Социалистического Труда.

Б 
 Андреев, Божидар (род. 1997) — болгарский тяжелоатлет.

В 
 
 Андреев, Валдис Владимирович (род. 1996) — украинский хоккеист.
 

 Андреев, Валентин Петрович (1916—2004) — советский партийный и государственный деятель.
 Андреев, Валериан Алексеевич (1830—1905) — российский юрист, сенатор, действительный тайный советник.
 
 
 Андреев, Венедикт Маркович (1920—1981) — участник Великой Отечественной войны, главный старшина.
 Андреев, Веселин (1918—1991) — болгарский поэт.
 
 
 
 
 Андреев, Владлен Михайлович (1924—1987) — советский самбист.

Г 
 
 Андреев, Гаха Пюрвеевич (1929—1990) — бригадир чабанов Калмыцкого научно-исследовательского института мясного скотоводства, Герой Социалистического Труда.
 
 Андреев, Георг (1932—2022) — латвийский политик и дипломат, доктор медицинских наук.
 Андреев, Георгий Федосеевич (1922—1945) — Герой Советского Союза.

Д 
 Андреев, Даниил Леонидович (1906—1959) — советский писатель, литературовед, философ.

Е 
 
 Андреев, Евстафий (Останя; ок. 1490) — русский дворянин и воевода.
 Андреев, Евтихий Андреевич (1912—1981) — Герой Социалистического Труда.
 Андреев, Егор Петрович (1930—2005) — сын полка, юный участник Великой Отечественной войны.

И 
 
 
 Израиль (Андреев) (1793—1884) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Введенско-Островского и Коневского Рождество-Богородичного монастырей.
 Андреев, Ипполит Петрович (1844—?) — председатель Главного военно-морского суда.

К 
 Андреев, Кесарь Фёдорович (1910—1939) — Герой Советского Союза.
 Андреев, Ким Александрович (1933—2005) — учёный-биолог, заслуженный работник народного образования Республики Карелия (1998).
 
 Андреев, Клавдий Валерьянович (1924—1981) — капитан рыбопромыслового флота; Герой Социалистического Труда.

Л 
 
 
 Андреев, Леопольд Георгиевич (1923—2015) — советский и российский контрабасист, педагог.

М 
 
 Андреев, Мануил Андреевич (1884—1959) — советский художник.

Н 
 Андреев, Никифор Васильевич (1882—1947) — большевик, член ВЦИК, делегат Всероссийского Учредительного собрания.

О

П

Р 
 Андреев, Роман (род. 1990) — эстонский хоккеист.

С 
 Андреев, Саша (род. 1981) — американский актер
 
 
 Андреев, Станислав (род. 1988) — узбекский футболист русского происхождения.
 Андреев, Степан Филиппович (род. 1911) — командир эскадрильи 211-го истребительного авиационного полка 16-й Воздушной Армии

Ф 
 
 Андреев, Филипп Михайлович (1913—1944) — Герой Советского Союза.

Э 
 Андреев, Эдгар (род. 1992) — латвийский футболист, вратарь.
 Андреев, Эдуард (род. 1980) — украинский шахматист, гроссмейстер (2005).
 Андреев, Эдуард Фёдорович (1938—2020) — Заслуженный архитектор РСФСР (1980).

Ю 
 Андреев, Юлий Ардалионович (1845—1923) — варшавский губернатор (1892—1897).

Я 
 Андреев, Яков Андреевич (1888—1975) — Второй секретарь Чувашского обкома ВКП(б) .
 Андреев, Ярослав Николаевич (1927—1994) — советский учёный в области теоретической и экспериментальной физики, лауреат Государственной премии СССР.

Двойные фамилии 
 Андреев-Бурлак, Василий Николаевич (1843—1888) — русский актёр, чтец и писатель.
 Андреев-Кривич, Сергей Алексеевич (1906—1973) — советский литературовед и писатель.
 Андреев-Туркин, Михаил Михайлович (1868—1944) — российский краевед, общественный деятель.
 ﻿﻿

Топоним 
 Андреев — хутор в Заветинском районе Ростовской области.
 Андреев — хутор в Тацинском районе Ростовской области.
 Андреев — город Галицко-Волынской Руси.
 Енджеюв — город в Польше, в Свентокшискoм воеводстве

Другое 
 (4199) Андреев — астероид главного пояса.

См. также 
 
 
 
 
 
 Андреевские
 
 
 Академик Андреев — научно-исследовательское судно

Примечания